Kawaczynski ist der Familienname folgender Personen:
 Henriette Louise von Kawaczynski (1790–1864), deutsche Tänzerin und Theaterschauspielerin
 Friedrich Wilhelm von Kawaczynski (1806–1876), deutscher Sänger und Theaterschauspieler
 Max von Kawaczynski, (1860–1912) deutscher Medailleur und Bildhauer